Korell eller Corell är ett efternamn och kan syfta på:

 Hans Corell (född 1939), jurist
 Alf Corell, (1910–2001), präst
 Erik Lorentz Korell, (1850–1930), soldat
 Johan Korell, (1792–1837), husar

efternamnsförgreningssidor